Ilg ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ilg (1908–1987), Schweizer Architekt
 Albert Ilg (1847–1896), österreichischer Kunsthistoriker
 Alfred Ilg (1854–1916), Schweizer Ingenieur
 Anton Ilg (1919–1995), deutscher Politiker (CDU)
 Bernhard Ilg (* 1956), deutscher Politiker (CDU)
 Dieter Ilg (* 1961), deutscher Jazz-Kontrabassist
 Hubert Ilg (* 1935), deutscher Sportpsychologe und Hochschullehrer
 Johann Georg Ilg (1771–1836), böhmischer Anatom
 Johann Martin Ilg (um 1750), Vorarlberger Baumeister
 Joyce Ilg (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Karl Ilg (1913–2000), österreichischer Volkskundler
 Konrad Ilg (1877–1954), Schweizer Gewerkschafter und Politiker
 Patriz Ilg (* 1957), deutscher Leichtathlet
 Paul Ilg (1875–1957), Schweizer Schriftsteller
 Ulrich Ilg (1905–1986), österreichischer Politiker und Landeshauptmann von Vorarlberg
 Wolfgang Ilg (* 1973), deutscher Psychologe und Theologe

ILG steht für folgendes Unternehmen:

 Interval Leisure Group, ein Tourismuskonzern mit Sitz in Miami (Florida)

Siehe auch:

 Sankt Ilgen
 Illig

Abkürzung